Rog se lahko nanaša na:
 rog, živ in prekrvljen roževinast izrastek na glavah različnih kopitarjev (rogarji, nosorogi), tudi nekaterih drugih živalskih vrst (kit samorog, nekatere žuželke-hrošči,izumrli dinozavri) 
 rog, glasbilo (podvrste: poštni rog, alpski rog, lovski rog)

Pomeni pa lahko tudi naslednje toponime (lastna imena):
 Kočevski Rog, kraška planota oz. masiv na Dolenjskem
 Rog, vas na Kočevskem
 Rog, vrh (742 m) na Medvednici nad Zagrebom na Hrvaškem
 Afriški rog, drugo ime za Somalijski polotok oziroma skrajni vzhodni del Afrike
 Rog, tovarna koles Rog, kasneje mladinska kuturna cona v Ljubljani
 Veliki Rog, vrh Kočevskega roga (1099 m)
 Krivoj Rog (ukrajinsko Krivij Rih) - mesto v Ukrajini
 Taganrog - mesto v Rusiji ob obali Azovskega morja
 Žaga Rog